Een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Hooglede. Het onroerend erfgoed maakt deel uit van het cultureel erfgoed in België.

Bouwkundig erfgoed

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in West-Vlaanderen

 
Hooglede